Gentsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gentsch (1936–2016), deutscher Historiker, Journalist und Bibliothekar
 Erich Gentsch (1893–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Helmut Gentsch (* 1940), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Lothar Gentsch (1935–2020), deutscher Fußballspieler
 Tony Gentsch (* 1989), deutscher Neonazi und Kameradschaftsaktivist, sowie Mitglied in Rechtsrock-Bands
 Wilhelm Gentsch (1865–nach 1930), deutscher Ingenieur

Siehe auch:
 Genç
 Gensch
 Gentzsch